Дискография продюсерского коллектива The Smeezingtons.

Синглы

2009

Far*East Movement — Animal 
 03. «3D» (совместно с Bruno Mars) (записано совместно с «Stereotypes»)

K'naan — Troubadour 
 07. «Wavin' Flag»
 16. «Biscuit» (Amazon.com бонус трек)

Matisyahu — «Light» 
 03. «One Day»

Flo Rida — R.O.O.T.S. 
 05. «Right Round» (совместно с Kesha)

Sean Kingston — Tomorrow 
 07. «Island Queen»
 08. «Tomorrow»

2010

Sugababes — Sweet 7 
 01. «Get Sexy»
 06. «She’s A Mess»
 07. «Miss Everything» (совместно с Sean Kingston)

B.o.B — B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray 
 02. «Nothin' on You» (совместно с Bruno Mars)

Bruno Mars — It’s Better If You Don’t Understand (EP) 
 01. «Somewhere in Brooklyn»
 02. «The Other Side» (совместно с Cee-Lo & B.o.B.)
 03. «Count on Me»
 04. «Talking to the Moon»

Travie McCoy — Lazarus 
 01. «Dr. Feel Good» (совместно с Cee-Lo Green)
 03. «Billionaire» (featuring Bruno Mars)
 07. «We'll Be Alright» (записано совместно с «Stereotypes»)

Shontelle — No Gravity 
 06. «DJ Made Me Do It» (совместно с Asher Roth)

Mike Posner — 31 Minutes to Takeoff 
 03. «Bow Chicka Wow Wow»

Bruno Mars — Doo-Wops & Hooligans 
 01. «Grenade»
 02. «Just the Way You Are»
 03. «Our First Time»
 04. «Runaway Baby»
 05. «The Lazy Song»
 06. «Marry You»
 07. «Talking to the Moon»
 08. «Liquor Store Blues» (совместно с Damian Marley)
 09. «Count on Me»
 10. «The Other Side» (совместно с Cee Lo Green & B.o.B)
 11. «Somewhere In Brooklyn»

Far East Movement — Free Wired 
 01. «Girls On The Dancefloor» (совместно с Stereotypes) (записано совместно с «Stereotypes»)
 03. «Rocketeer» (совместно с Ryan Tedder) (записано совместно с «Stereotypes»)
 04. «If I Was You (OMG)» (совместно с Snoop Dogg) (записано совместно с «Stereotypes»)

Cee Lo Green — The Lady Killer 
 03. «Fuck You!»

Kid Cudi — Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager 
 01. «Scott Mescudi vs. the World» (совместно с Cee-Lo Green) (записано совместно с «Emile» и «No I.D.»)

Flo Rida — Only One Flo (Part 1) 
 04. «Who Dat Girl» (совместно с Akon) (записано совместно с Dr. Luke & Benny Blanco)

2011

Bad Meets Evil — Hell: The Sequel 

 07. Lighters (совместно с Bruno Mars) (продюсер Eminem и Battle Roy)

Lil Wayne — Tha Carter IV 

 07. Mirror (совместно с Bruno Mars) (продюсер Ramon «REO» Owen из Soundkillers)

Bruno Mars — The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (soundtrack) 

 03. It Will Rain

Snoop Dogg & Wiz Khalifa — Mac & Devin Go to High School 

 07. Young, Wild & Free (совместно с Bruno Mars)

Charice — Infinity 

 07. Before It Explodes</small>

2012

Adam Lambert — Trespassing 

 04. «Never Close Our Eyes»

The Very Best — MTMTMK 

 12. «We OK» (совместно с K’naan)

Nina Sky — Nicole and Natalie 

 01. «Starting Today»

Neon Hitch — Не альбомный сингл 

 00. Gold

Bruno Mars — Unorthodox Jukebox 

 01."Young Girls"
 02."Locked Out of Heaven"
 03."Gorilla"
 04."Treasure"
 05."Moonshine"
 06."When I Was Your Man"
 07."Natalie"
 08."Show Me"
 09."Money Make Her Smile"
 10."If I Knew"

Target deluxe edition bonus tracks 

 11."Old & Crazy" (совместно с Esperanza Spalding)
 12."Young Girls" (Demo)
 13."Gorilla" (Demo)

2013

98 Degrees — 2.0 

 11."The Long Way Home"

Без точной даты

Jibbs 

 «Get a Room»

J Soul Brothers ft. Sandaime 

 «Heaven»

Tina Parol 

 «I Can Make You Love Me»

Другие песни 

 «Cricket Communications»
 «Dance In The Mirror»
 «Don’t Stop»
 «Faded»
 «Good Luck»
 «Killa On The Run»
 «Killin' Dem»
 «Ladies Is Pimps Too»
 «Mama’s Worst Nightmare»
 «Never Say You Can’t»
 «Stayin' Alive»
 «These Girls»
 «Today My Life Begins»

Примечания

Ссылки 

Дискографии США